Sindorf ist der Ortsname von

 Sindorf (Arnbruck), Ortsteil der Gemeinde Arnbruck, Landkreis Regen, Bayern
 Sindorf (Au in der Hallertau), Ortsteil des Marktes Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Sindorf (Kerpen), Ortsteil der Kolpingstadt Kerpen, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Sindorf (Walsrode), Wohnplatz beim Ortsteil Kirchboitzen der Stadt Walsrode